Парламентские выборы в Швейцарии проходили 30 октября 1955 года для избрания 35-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 53 из 196 мест.

Результаты

Примечания 

Выборы 1955 года
1955 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии
Октябрь 1955 года